Gminy w USA
 Findley (ang. Findley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Findley (ang. Findley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer

Ludzie
 Gbehzohngar Milton Findley (ur. 1960) – polityk liberyjski
 Nigel D. Findley (1960–1995) – projektant i autor gier typu RPG
 Robbie Findley (ur. 1985) – amerykański piłkarz